The Clown est un film de 1916, réalisé par William C. de Mille.
The Clown est un film de 1927.
The Clown est un film de 1931, réalisé par William Nolan.
The Clown est un film de 1953 réalisé par Robert Z. Leonard.
The Clown est un album de 1957, enregistré par Charles Mingus.

Voir aussi
Clown